Występy w europejskich pucharach rosyjskiego klubu piłkarskiego Zenit Petersburg.

Wykaz spotkań pucharowych

1981–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Zenit Petersburg
Rosyjskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach